У́лица Рае́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Раевского — улица в Екатеринбурге.
 Улица Раевского — улица в Москве.
 Улица Раевского — улица в Новороссийске.
 Улица Раевского — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Раевского — улица в Смоленске.